НФЛ в сезоне 1946 — стал 27-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Чикаго Беарз — Нью-Йорк Джайентс 24:14

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1946.pdf Сезон 1946 года в деталях]

Сезоны НФЛ